Název Pustý potok má více vodních toků:

 Pustý potok (přítok Jizerky) – levostranný přítok Jizerky v okrese Semily
 Pustý potok (přítok Liboce) – levostranný přítok Liboce v okrese Karlovy Vary
 Pustý potok (přítok Smědé) – levostranný přítok Smědé v okrese Liberec